ММТ — многозначная аббревиатура:
 Международная марксистская тенденция;
 Многоканальный мониторинговый телескоп;
 Московский машиностроительный техникум имени С. Орджоникидзе (позже Московский колледж управления и новых технологий);
 Московский математический техникум;
 Московский металлургический техникум (ныне Московский политехнический колледж);
 Московский молодёжный театр Вячеслава Спесивцева;
 Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко;
 Музей Государственного академического Малого театра (Москва).

См. также 
 Обсерватория MMT
 Современная денежная теория (по-английски Modern Monetary Theory или MMT)